Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Championships 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 26 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 10. Juni 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in London